Sainte-Sophie est le nom de nombreux édifices religieux, de plusieurs localités et d'une fête chrétienne. Il fait référence, soit à la sagesse divine ( en grec), soit à une sainte canonisée sous le nom de .

Culture et société

Fêtes 
 Dans le catholicisme, la Sainte-Sophie se fête le 25 mai.

Monuments 
 De nombreux édifices religieux sont nommés , ,  ou .

Voir en particulier Sainte-Sophie, à Constantinople, tour à tour lieu de culte chrétien, musée et mosquée.

Toponymie 

 Sainte-Sophie, une municipalité du Québec ;
 Sainte-Sophie-de-Lévrard, une municipalité de paroisse du Québec, de Bécancour (municipalité régionale de comté) ;
 Sainte-Sophie-d'Halifax, une municipalité du Québec.

Sophie